Wyoming é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Wyoming (Nova Iorque)
Condado de Wyoming (Pensilvânia)
Condado de Wyoming (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos